ODI bezeichnet:

 One-Day International, Ein-Tages-Länderspiele im Cricket
 Open Datalink Interface, ein Netzwerkprotokoll 
 Oracle Data Integrator, Softwaretool für Datenintegration
 Open Door International
 Overseas Development Institute, ein Think Tank
 Oxygen desaturation Index

odi steht für:
 OpenDocument-Bild, eine Dateiendung

Odi ist ein Ortsname:
 Odi (Peiting), Ortsteil des Marktes Peiting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Siehe auch:
 Odie

Abkürzung